El término La Casilla puede referirse a:

 La Casilla, una localidad del municipio de El Tejado, en la comarca del Alto Tormes, Salamanca.
 La Casilla, una localidad del departamento de Flores, Uruguay.
 La Casilla, una de las estaciones terminales del tranvía de Bilbao.
 La Casilla, pabellón de deportes situado en la localidad de Bilbao.